Destination  – album degli Eloy del 1992
Destination  – album di Ronan Keating del 2002
Destination  – album degli Street Talk del 2004
Destination  – album di FictionJunction YUUKA del 2005
Destination  – EP degli SS501 del 2010